Roggianesi – abitanti di Roggiano Gravina
Roggianesi – abitanti di Roggiano